

Musica 
 Teen Angel – singolo di Mark Dinning del 1960

Televisione 
 Un angelo poco... custode (Teen Angel) – serie televisiva statunitense